A categoria Selos da Guiné-Bissau 2000-2009 inclui todas as emissões da República da Guiné-Bissau entre 2000 e 2009.

Guiné-Bissau 2000-2009

2000

2001 
 As Locomotivas TGV (selos da Guiné-Bissau)
 Abelhas (selos da Guiné-Bissau)
 Hipópotamo (selos da Guiné-Bissau)
 Patos (selos da Guiné-Bissau)
 Minerais (selos da Guiné-Bissau)
 Cães (selos da Guiné-Bissau)
 Arte étnica (selos da Guiné-Bissau)
 Gatos (selos da Guiné-Bissau)
 Cogumelos (selos da Guiné-Bissau)
 Papagaios (selos da Guiné-Bissau)
 Rotários: Aves de Rapina (selos da Guiné-Bissau)
 Águias (selos da Guiné-Bissau)
 Barcos (selos da Guiné-Bissau)
 Tartarugas (selos da Guiné-Bissau)
 Aves (selos da Guiné-Bissau)
 Peixes dourados (selos da Guiné-Bissau)

2002 
2003
 Os Animais de África (selos da Guiné-Bissau)

2004

2005 
 Fauna de África (selos da Guiné-Bissau)
 A. Schweitzer em África (selos da Guiné-Bissau)
 150 Aniversário da Decoberta Homo Neanderthalensis (selos da Guiné-Bissau)

2006

2007

2008

Ver também 
 Selos da Guiné-Bissau

Selos da Guiné-Bissau